Кубок Казахстана по футболу 2013 года — 22-й розыгрыш национального Кубка, в котором приняли участие 30 клубов.

Первый этап турнира стартовал 10 апреля 2013 года. Финальный матч прошёл 10 ноября 2013 года. Победитель Кубка получил право выступления в Лиге Европы-2014/15.

Турнирная сетка

Первый этап 
22 января состоялась жеребьёвка первого этапа розыгрыша Кубка Казахстана 2013 года. Победители на данной стадии розыгрыша определялись по результату одного матча. Матчи первого этапа прошли 10 апреля 2013 года.

Финалисты предыдущего розыгрыша Кубка — «Астана» (Астана) и «Иртыш» (Павлодар) были освобождены от участия в первом этапе и вступили в борьбу с 1/8 финала.

2 матча были перенесены в другие города: «Спартак» — «Кайсар» проводился в Усть-Каменогорске, а «Кызыл-Жар СК» — «Тараз» игрался в Таразе.

1/8 финала 
Жеребьёвка прошла 12 апреля. Матчи 1/8 финала состоялись 1 и 2 мая. Победители на данной стадии розыгрыша определялись по результату одного матча.

1/4 финала 
Жеребьёвка прошла 3 июня. Матчи 1/4 финала состоялись 19 июня. Победители на данной стадии розыгрыша определялись по результату одного матча.

1/2 финала 
Жеребьёвка прошла 6 сентября. Победители полуфинальных пар определялись по итогам двух матчей. Первые матчи 1/2 финала прошли 25 сентября, ответные — 30 октября.

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок Казахстана на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана
 Кубок Казахстана на официальном сайте федерации футбола Казахстана
 Регламент розыгрыша кубка Республики Казахстан по футболу сезона 2013 года

Футбол в Казахстане в 2013 году